Foscarini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Foscarini (1570–1622), venezianischer Adliger
 Claudio Foscarini (* 1958), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Marco Foscarini (1696–1763), 1762/63 Doge von Venedig
 Paolo Antonio Foscarini (1565–1616), karmelitischer Theologe
 Giovanni Paolo Foscarini (* um 1600; † 1647), italienischer Gitarrist, Vihuelist, Lautenist und Komponist

Siehe auch:
 Palazzo Foscarini